Acrobat Records kan verwijzen naar:

 Acrobat Records (Amerika), een platenlabel van Matt Nathanson
 Acrobat Records (Engeland), een sublabel van Arista Records
 Acrobat Music, een platenlabel dat onder meer jazz opnieuw uitbrengt